Der Distrikt Mustang () ist einer von 77 Distrikten in Nepal. Der Distrikt Mustang liegt im Norden der Verwaltungszone Dhaulagiri. Er erstreckt sich über das obere Flusstal der Kali Gandaki. Die nördlichen zwei Drittel des Distriktes (heute: Oberes Mustang) entsprechen dem früheren Königreich Lo (Königreich Mustang), das im 18. Jahrhundert vom Königreich Gorkha annektiert wurde und damit zu Nepal kam. Die Kultur war und ist jedoch bis heute stark durch Tibet geprägt.

Einwohner 
Bei der Volkszählung 2001 hatte es 14.981 Einwohner; im Jahre 2011 waren es 13.452. Damit ist er nach Manang der Distrikt mit der geringsten Bevölkerungszahl in Nepal.

Verwaltungsgliederung 
Im Distrikt Mustang liegen folgende Village Development Committees (VDCs):

Charang (Tsarang)
Chhonhup
Chhoser
Chhusang
Dhami
Jhong
Jomsom
Kagbeni
Kowang
Kunjo
Lete
Lo Manthang
Marpha
Muktinath
Surkhang
Tukuche

Klima 
In Mustang herrscht ein kontinentales Gebirgsklima; die Temperaturen nehmen von Norden nach Süden stetig zu. So können in Lo Manthang die Temperaturen in der Nacht auf unter −20 °C fallen, während in Jomsom nicht einmal −10 °C erreicht werden. Darüber hinaus ist Mustang eine der trockensten Regionen in Nepal, da es im Regenschatten des Himalaya-Hauptkammes liegt.

Wirtschaft und Verkehr 
Im Jahr 2007 wurde entlang der Kali Gandaki von der südlichen Distriktgrenze bis nach Jomsom eine Straßenverbindung eröffnet, die von Jeeps und anderen geländegängigen Fahrzeugen genutzt werden kann; die Verlängerung in den oberen Mustang-Distrikt bis Lo Manthang wurde 2015 eröffnet.

Bilder

Weblinks

Einzelnachweise 

Distrikt in Nepal